The Wind – romanzo di Dorothy Scarborough del 1925
 Il vento (The Wind) – film del 1928 diretto da Victor Sjöström
 The Wind – album di Warren Zevon del 2003